Филиппо Воландри (; родился 5 сентября 1981 года в Ливорно, Италия) — итальянский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Филиппо — один из двух детей Ренато и Донателлы Воландри; его сестру зовут Вероника. Тётя итальянца — Сюзанна Полетти — теннисный тренер и со временем заинтересовала обоих племянников этой игрой и привела их на корт; Филиппо в теннисе с шести лет.

Любимое покрытие Воландри — грунт, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера 
1997-2003
Профессиональную карьеру начал в 1997 году. В 1999 году выиграл первый турнир из серии ITF Futures. В сентябре 2000 года побеждает на турнире из серии ATP Challenger в Бьелле. В 2001 году дебютирует в мировом туре ATP. Произошло это на турнире в Риме. В марте 2003 Воландри завоевал титул на турнире Challenger в Кальяри. В апреле на турнире серии Мастерс сумел дойти до четвертьфинала, обыграв по пути Радека Штепанека, Давида Налбандяна и Магнуса Нормана. Дорогу в полуфинал ему закрыл американец Винсент Спэйди. На следующем по ходу сезона турнире в Барселоне дошел до третьего раунда, а на турнире Мастерс в Риме сумел дойти до четвертьфинала, уступив лишь Роджеру Федереру. Эта серия удачных выступлений позволила Воландри впервые в карьере подняться в рейтинге в первую сотню. В мае этого же года произошел дебют в основной сетке на турнире из серии Большого шлема Открытом чемпионате Франции, где он устпуил в первом же круге. В июне второй раз в карьере выиграл Challenger в Бьелле. В июле сумел дойти до четвертьфиналов на турнирах в Бостаде и Штутгарте. В этом же месяце он впервые в карьере сыграл финальный матч турнира ATP. Произошло это в Умаге, где в борьбе за титул он уступил Карлосу Мойе 4-6, 6-3, 5-7.

2004-06
В феврале 2004 дошел до четвертьфинала на турнире в Винья-дель-Мар, а в марте до той же стадии в Акапулько. В мае выигрывает первый в карьере турнир мировой серии в Санкт-Пёльтене. В финале он переиграл Ксавье Малисса со счетом 6-1, 6-4. В июле ему удается дойти до финала в Умаге, где на этот раз он уступает Гильермо Каньясу 5-7, 3-6. В августе выигрывает Challenger в Трани. В августе 2004 года принимает участие в Летних Олимпийских играх в Афинах, где проигрывает во первом круге французу Фабрису Санторо. В сентябре этого года дошел до полуфинала на турнире в Бухаресте и вышел в финал на турнире в Палермо. В январе 2005 года дошел до полуфинала на турнире в Винья-дель-Мар. В феврале стоит отметить выход в четвертьфинал в Акапулько, а в апреле полуфинал в Касабланке и четвертьфинал в Монте-Карло. В мае отметился выходом в четвертьфинал на турнире в Гамбурге и выходом в третий раунд на Открытом чемпионате Франции. В июле дошел до полуфинала на турнире в Умаге, а в сентябре как и год назад до финала турнира в Палермо. Сезон 2006 года Филиппо Воландри начал с выхода в полуфинал в Дохе. В феврале ему удается дойти до финала в Буэнос-Айресе. В апреле дошел до четвертьфинала в Валенсии. В июле дважды дошел до полуфинала на турнирах в Умаге и Сопоте. В сентябре он пробивается в финал турнира в Бухаресте, а затем с третьей попытки выигрывает финальный матч на турнире в Палермо.

2007-08
Начало сезона 2007 года для Воландри получилось неудачным — пять поражений подряд. Первый относительный успех ждал его в апреле на турнире в Валенсии, где он дошел до четвертьфинала. На турнире серии Мастерс в Риме ему удалось дойти до полуфинала. На пути к нему он сумел обыграть в двух сетах 6-2, 6-4 действующего на тот момент первого номера в мире Роджера Федерера. Эта победа стала первой в его карьере победой над первой ракеткой мира. На Открытом чемпионате Франции Воландри сумел впервые дойти до 4-го круга. В июле на турнире в шведском Бостаде он дошел до полуфинала, а выйдя в четвертьфинал турнира в Умаге Воландри поднялся в рейтинге на 25-ое место, что является его высшим достижением. В сезоне 2008 года по традиции хорошие выступления Воландри начались на грунтовой части сезона. В Коста-де-Супе он доходит до четвертьфинала, а на турнире в Буэнос-Айресе до полуфинала. Следующую часть грунтового сезона он провалил, так и не сумев на турнирах дойти дальше второго круга. Из-за этого он вылетел из первой сотни теннисистов в одиночном рейтинге. В июле он победил на двух турнирах серии Challenger в Сан-Марино и Корденонсе.

2009-11
Сезон 2009 года сложился для Воландри крайне неудачно. Его спортивные результаты не позволили ему за весь сезон ни разу преодолеть барьер второго круга на турнирах мирового тура ATP. Кроме того в сентябре его дисквалифицировали на три месяца за употребление допинга. Положительный результат дала проба, взятая у него на турнире в Индиан-Уэллсе. Возвращение Филиппо состоялось в феврале 2010 года. В апреле и мае он выиграл два турнира Challenger, проходящих в Риме. На соревнованиях мирового тура заметного результата ему удалось добиться только в апреле 2011 года. На турнире в Белграде он дошел до полуфинала. В июле 2011 он сумел завоевать титул победителя на турнире из серии Challenger в Орбетелло. В сентябре 2011 года Воландри удалось дойти до полуфинала на турнире в Бухаресте.

2012-16
В феврале Воландри сумел выйти в финал турнира в Сан-Паулу, где в борьбе за главный трофей проиграл Николасу Альмагро — 3-6, 6-4, 4-6. В июле ему удалось выйти в полуфинал другого грунтового турнира в Кицбюэле. В феврале 2-13 года Филиппо не смог повторить достижение прошлого года на турнире в Сан-Паулу, однако он добрался до четвертьфинала. В июне того же года он смог выиграть «челленджер» в Милане, а в июле в Орбетелло. В конце сезона итальянец победил на итоговом турнире серии «челленджер» — Финал Мирового тура ATP Challenger.

В 2016 году Волландри завершил профессиональную карьеру.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (9)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (34)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (17)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Италии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил